«Сибирь» (Новосибирск) в сезоне 2012/13 — статистика выступлений и деятельность клуба в Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2012/13.

Итоги прошедшего сезона (2011/12) 

В Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2011/12 команда Сибирь заняла 7-е место, а в розыгрыше кубка России остановилась в раунде 1/32 финала. По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибири» выбирали лучшего футболиста в сезоне 2011/12, победителем стал полузащитник Максим Астафьев

Хронология событий 
16 мая 2012 года ФК «Сибирь» прошел лицензирование в Российском футбольном союзе. Клуб получил право на участие в сезоне 2012/2013 гг. в турнирах, проводимых под эгидой РФС.

30 мая игроки команды «Сибирь» вышли из отпуска и провели на своей базе первую полноценную тренировку.

4 июня «Сибирь» на своей базе провела первый контрольный матч с «Сибирь—2» — 5:1 (Нагибин (2), Астафьев, Шевченко, Зуев).

6 июня на заседании Бюро Исполкома РФС было удовлетворено ходатайство ФК «Сибирь-2», занявшего последнее место в турнирной таблице соревнований зоны «Восток» второго дивизиона, о сохранении за данным футбольным клубом статуса профессионального футбольного клуба и дальнейшим выступлении во втором дивизионе.

12 июня «Сибирь» в контрольном матче на базе «Олимпийская» обыграла новосибирскую команду «Север» — 4:1 (Шевченко, Шпичич, Житнев, Беляев).

19 июня «Сибирь» на своей базе провела товарищеский матч с Металлург-Кузбассом — 0:0.

24 июня — 6 июля проходил учебно-тренировочный сбор в хорватском городе Святой-Мартин-на-Мури, где команда сыграла пять товарищеских игр: «Полет» — 3:2 (Шевченко, Медведев, Алундерис); «Севастополь» — 2:2 (Пошкус, Зиновьев); «Шенкур», Словения — 1:0 (Шевченко); «Загреб» — 0:1;  «Металлург» Запорожье — 0:1

10 июля в первом матче чемпионата с белгородским «Салютом», из-за отказа в регистрации новых футболистов, в заявке «Сибири» присутствовало 14 футболистов, из них 1 вратарь.

7 сентября вратарь Евгений Конюхов подписал контракт с клубом «Тюмень», выступающим в зоне «Урал-Поволжье» Второго дивизиона.

12 — 20 января 2013 года игроки команды «Сибирь» вышли из отпуска и провели на своей базе втягивающий сбор.

23 января — 3 февраля проходил учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье, где команда сыграла три товарищеские игры: «Славен Белупо» — 4:2 (Житнев (2), Шевченко, Калешин); «Металлург» (Зп) — 0:2; «Атлантас» — 1:0 (Головатенко)

9 — 18 февраля «Сибирь» участвовала в розыгрыше Кубка ФНЛ и заняла 8-е место: «Ротор» — 0:2, Урал — 1:3 (Житнев), «Спартак-Нальчик» — 0:0, «Нефтехимик» — 1:2 (Халиуллин).

25 февраля — 7 марта проходил учебно-тренировочный сбор в турецкой Ларе, где команда сыграла две товарищеские игры: «Волга» (Ул) — 1:0 (Дудолев); «Сталь» Алчевск — 0:0

16 марта ФК «Сибирь» с главным тренером Сергеем Юраном по взаимному соглашению сторон рарасторгли трудовой договор

21 марта  ФК «Сибирь» достиг договоренности о подписании контракта на 2,5 года с Дарюшем Кубицким на пост главного тренера

 25 мая 2013 «Сибирь» завершила сезон сыграв вничью дома с «Салютом». Итоговый результат в Первенстве Футбольной Национальной Лиги 2012/13 — 8-е место.

8 июня 2013 болельщики «Сибири» по итогам голосования на официальном сайте клуба признали нападающего Максима Житнева лучшим игроком команды в весенней части SUPRA-Первенства ФНЛ 2012/2013. На втором месте — Виктор Головатенко, 3-е место у Матия Шпичича

Трансферы

2012

Пришли

Ушли

2013

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Покинул клуб на правах свободного агента

Первенство России 
В отчётах выставлены оценки игрокам «Сибири» газетой «Спорт-Экспресс» по итогам матча

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур

30 тур

31 тур

32 тур

33 тур

34 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица

Кубок России

1/32 финала

Состав 

 Генеральный директор —  Константин Кричевский
 Главный тренер —  Сергей Юран, с 21.03.2013  Дарюш Кубицкий
 Тренеры —  Сергей Кирсанов,  Игорь Ющенко
 Тренер вратарей —  Александр Ерохин
 Спортивный директор —  Лев Стрелков

Сибирь — 2

Кубок России

Чемпионат России 
Команда «Сибирь-2» принимает участие в зоне «Восток» второго дивизиона.

 Итоговая таблица

 Результат матча «Сахалин» (Южно-Сахалинск) +:- «Сибиряк» (Братск). Команде «Сибиряк» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 из-за неявки команды на матч.

Состав клуба 

 Главный Тренер — Андрей Арефин

См. также 
 ФК «Томь» в сезоне 2012/2013
 ФК «Ротор» в сезоне 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков
 Статистика ФК «Сибирь» в розыгрыше ФНЛ на сайте Чемпионат.ру: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Профиль команы ФК «Сибирь» на сайте Спорт-Экспресс

2012/2013
Сибирь Новосибирск